René Peeters (acteur), een Belgisch acteur 
 René Peeters (bestuurder), een Belgisch bestuurder
 René Peeters (componist), een Belgisch beiaardcomponist
 René Peeters (politicus), een Nederlands politicus en wethouder
 René Peeters (voetballer), een Belgisch voetballer